Lusitania kan verschillende dingen zijn:

de Romeinse provincie Hispania Lusitania
Het schip de RMS Lusitania
Lusitania (volk) een volk uit de oudheid